Erithacus är ett släkte med rödhakar som placeras i familjen flugsnappare (Muscicapidae). Släktet är nära besläktat med en grupp afrikanska trastliknande fåglar som snårskvättorna i Cossypha och akalaterna i Sheppardia. 

Erithacus typart rödhaken behandlas olika av olika auktoriteter, där vissa särskiljer tre olika arter:  

 Rödhake (Erithacus rubecula) med underarterna melophilus, rubecula, caucasicus, hyrcanus och tataricus
 Teneriffarödhake (Erithacus superbus)
 Grancanariarödhake (Erithacus marionae)

Tidigare fördes ytterligare två arter till släktet, nämligen japansk näktergal (tidigare kallad japansk rödhake) och ryukyunäktergal (tidigare kallad ryukyurödhake) men dessa arter förs idag till släktet Larvivora.

Noter 

Muscicapidae
Fågelsläkten